Rue de Budapest est le nom de plusieurs odonymes :
 une rue à Nantes ;
 une rue à Paris.

Budapest